Incidens kan syfta på:

Ekonomi
 Skatteincidens – en analys om vilken grupp som i slutändan bär skattebördan för en viss skatt

Matematik
 Incidens (geometri) – de binära relationer som beskriver hur delmängder möts
 Incidensmatris – en annan benämning på anslutningsmatris

Andra användningsområden
 Incidens (epidemiologi), gäller oftast sjukdomsförekomst
 Incidensvinkel – inom fysiken en annan ovanligligare benämning för infallsvinkel